Олёкминский () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Олёкминского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в пределах левобережной части долины реки Лены, на правом берегу реки Большая Черепаниха, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Олёкминска, административного центра района. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,3 %, женщины — соответственно 52,7 %.

Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 48 %, якуты — 47 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одиннадцати улиц и четырёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса